Дале́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2009).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 35 км на північний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 437 осіб у працездатному віці (15-64 років) 290 були активні, 147 — неактивні (показник активності 66,4%, у 1999 році було 60,3%). З 290 активних працювали 263 особи (148 чоловіків та 115 жінок), безробітних було 27 (9 чоловіків та 18 жінок). Серед 147 неактивних 49 осіб було учнями чи студентами, 53 — пенсіонерами, 45 були неактивними з інших причин.

У 2008 році у муніципалітеті числилось 257 оподаткованих домогосподарств, у яких проживала 641 особа, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Далем на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Далем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель